Olla steht für:
 Olla (Gefäß), antikes Gefäß
 Olla (Tongefäß), unglasiertes, großes Tongefäß, das früher im Südwesten der USA verwendet wurde
 in der Pharmazie eine Kruke
 Olla podrida, ein spanisches Nationalgericht
 „Olla“ Gummiwaren, der von der Firma Blausiegel 1979 erworbene Markenname für ein Präservativ; in Österreich auch als Synonym für „Kondom“ verwendet
 Olla (Pilzgattung), eine Gattung aus der Pilz-Familie Dermateaceae
 Olla, ein spanisches Volumenmaß; siehe Stübchen (Einheit)#Spanien
 Olla (Louisiana), eine Ortschaft im La Salle Parish

Olla ist der Familienname folgender Personen:
 Nadia Olla (* 2000), neuseeländische Fußballtorhüterin
 Paulinus Yan Olla (* 1963), indonesischer Geistlicher, Bischof von Tanjung Selor
 Stefano Olla (* 1959), italienischer Mathematiker

Siehe auch Olla podrida, spanisches Eintopfgericht